Салвадор Урбина има више значења:

 Салвадор Урбина (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салвадор Урбина (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салвадор Урбина, Ишканалеро (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салвадор Урбина (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салвадор Урбина (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику